39. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 7 - 8 lutego 1981 roku w kanadyjskim Sainte-Foy. Zawodniczki startowały na sztucznym torze na Gaétan Boucher Oval. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Bezkonkurencyjna była panczenistka radziecka Natalja Pietrusiowa. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek z 11 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC - nie zakwalifikowała się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1981 w sportach zimowych